Az Amerikai Egyesült Államokban 12 Lee megye található:

 Lee megye (Alabama)
 Lee megye (Arkansas)
 Lee megye (Dél-Karolina)
 Lee megye (Észak-Karolina)
 Lee megye (Florida)
 Lee megye (Georgia)
 Lee megye (Illinois)
 Lee megye (Iowa)
 Lee megye (Kentucky)
 Lee megye (Mississippi)
 Lee megye (Texas)
 Lee megye (Virginia)